Каменное — топоним:

Населенные пункты

Белоруссия 
 Каменное — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Каменное — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Каменное — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Каменное — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Каменное — деревня в Нагорском районе Кировской области.
 Каменное — село в Шумихинском районе Курганской области.
 Каменное — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Каменное — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Каменное — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Каменное — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Каменное — село в Первомайском районе Оренбургской области.
 Каменное — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Каменное — деревня в Граховском районе Удмуртии.
 Каменное — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Каменное — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Каменное — село в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Украина 
 Каменное — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Каменное — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Каменное — посёлок в Вольнянском районе Запорожской области.
 Каменное — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Каменное — посёлок в составе города Антрацит Луганской области.
 Каменное — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Каменное — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Каменное — село в Савранском районе Одесской области.
 Каменное — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Каменное — село в Рокитновском районе Ровненской области.
 Каменное — посёлок в Краснопольском районе Сумской области.
 Каменное — село в Лебединском районе Сумской области.
 Каменное — село в Великоалександровском районе Херсонской области.

Озёра

Казахстан 
 Каменное — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Каменное — озеро в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Каменное — озеро в западной части Республики Карелия.
 Каменное (озеро, исток Каменки) — озеро в Карелии.
 Каменное (озеро, исток Хиетайоки) — озеро в Карелии.
 Каменное (озеро, Лоухский район) — озеро в Карелии.
 Каменное (озеро, Кандалакшский район) — озеро в Мурманской области.
 Каменное — озеро в Бежаницком районе Псковской области.
 Каменное — озеро в Дедовичском районе Псковской области.
 Каменное — озеро в Опочецком районе Псковской области.
 Каменное — озеро в городском округе Богданович Свердловской области.
Каменное — озеро в Андреапольском районе Тверской области. 
Каменное — озеро в Осташковском районе Тверской области.

Месторождения 
 Каменное — месторождение нефти и газа на западе Ханты-Мансийского автономного округа.

См. также 
 Каменка
 Каменное Заделье
 Каменное зало
 Каменное кольцо Ураг
 Каменное масло
 Каменное море
 Каменное Тяжино
 Каменное ядро
 Каменная
 Каменный
 Каменск